16. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 4 do 13 sierpnia 2017 roku w Londynie.

Początkowo wśród potencjalnych kandydatów do organizacji imprezy wymieniano Stambuł, Rzym i Ad-Dauhę. 17 marca 2011 IAAF ogłosił, iż listy intencyjne w sprawie goszczenia zawodów otrzymał od pięciu narodowych federacji z dwóch kontynentów – wśród kandydatów znalazły się Wielka Brytania (zawody odbyłyby się w Londynie), Węgry (kandydatem jest Budapeszt), Hiszpanii (potencjalni kandydaci to Sewilla, która w 1999 gościła światowy czempionat oraz Barcelona, która w 2010 organizowała mistrzostwa Europy) oraz Kataru (propozycja Ad-Dauhy). Swój list intencyjny wycofała Niemiecka Federacja Lekkoatletyczna, która postanowiła, że Berlin – organizator mistrzostw świata w 2009 – będzie ubiegał się o możliwość przeprowadzenia czempionatu Europy w 2018. Oficjalną listę kandydatów IAAF ogłosiła 1 września 2011. Wśród miast ubiegających się o prawo goszczenia czempionatu znalazł się Londyn – stolica Wielkiej Brytanii pierwotnie miała gościć mistrzostwa w 2005 roku jednak już po wyborze miasto wycofało się z organizacji oraz bezskutecznie – kandydatura została wycofana niedługo przed ogłoszeniem wyników – ubiegał się o mistrzostwa w 2015 roku (wygrał Pekin). Budapeszt był kandydatem do organizacji imprezy w 2005 oraz 2007. Ostatecznie kandydatura stolicy Węgier została wycofana z powodu braku funduszy koniecznych do organizacji zawodów.

22 sierpnia 2011 na Kongresie IAAF w Daegu (Korea Południowa) ogłoszono, że kandydatami do organizacji mistrzostw pozostały Doha, Londyn i Barcelona. 2 września 2011 jedynymi oficjalnymi kandydatami zostały Ad-Dauha i Londyn. 11 listopada w Monako na gospodarza zawodów wybrano ostatecznie stolicę Wielkiej Brytanii.

Minima kwalifikacyjne 
Termin uzyskiwania minimów przypadł na dni pomiędzy 1 października 2016 - 23 lipca 2017 (z wyjątkiem biegu na 10 000 metrów, maratonu, chodu sportowego, sztafet i wielobojów, kiedy to minima można było wypełniać od początku 2016 roku). W przypadku gdy liczba lekkoatletów ze wskaźnikami była mniejsza od oczekiwanej, IAAF zapraszała kolejnych zawodników na podstawie tabel światowych.
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Program 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Mężczyźni

Kobiety

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Klasyfikacja końcowa.

Tabela medalowa nie zawiera 6 medali (1 złotego i 5 srebrnych) zdobytych przez sportowców reprezentujących Autoryzowanych lekkoatletów neutralnych.

Klasyfikacja punktowa 
Za każde miejsce od 1 do 8 przyznawana jest odpowiednia liczba punktów (1. miejsce – 8 punktów, 2. miejsce – 7 punktów itd., 8. miejsce – 1 punkt)

Uczestnicy 
Poniżej znajduje się lista państw biorących udział w mistrzostwach. W nawiasach podano liczbę reprezentantów danego kraju. Z powodu skandalu dopingowego Rosja została zawieszona na czas nieokreślony i nie będzie uczestniczyła w mistrzostwach. Niemniej jednak 19 rosyjskich sportowców zostało dopuszczonych do startu jako sportowcy neutralni. W mistrzostwach wzięli również udział uchodźcy
.

Przypisy 

!